Assemblea de la Polinèsia Francesa, òrgan legislatiu de la Polinèsia francesa
 Associació Paraguaiana de Futbol, organisme rector del futbol al Paraguai
 Associació de Paralítics de França, associació de persones afectades de discapacitat motriu de França
 APF Electronics Inc (de les inicials del seus fundadors Al & Phil Friedman), empresa dedicada a l'electrònica de consum dels Estats Units
 Automated Planet Finder, telescopi robòtic de l'observatori Lick, a Califòrnia
 All-Pro Football 2K8, videojoc de futbol americà, publicat per 2K Sports
 Factor d'empaquetament atòmic (del seu nom en anglès Atomic Packing Factor), en cristal·lografia, volum d'una cel·la unitat ocupat per àtoms